Трембіта — народний духовий мундштуковий музичний інструмент.

Може, також, означати:

 «Трембіта» — державна заслужена хорова капела України.
 «Трембіта» — видавництво і книгарня (1922—1929) З. Куриловича в Коломиї.
 «Трембіта» — ТзДВ "Фабрика "ТРЕМБІТА", львівська музична фабрика, заснована у 1946 році.
 «Трембіта» — швейне підприємство у Чернівцях.
 «Трембіта» — оперета (1948) Юрія Мілютіна.
 «Трембіта» — музична кінокомедія (1968) режисера Олега Ніколаєвського.
 «Трембіта» — українська система електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
 «Трембіта» — карпатський літературний альманах (засн. 1927 р. Олександр Полянський)

Див. також 
 «Золоті трембіти»